Az év holland labdarúgója (Voetballer van het Jaar) címet 1984 óta osztják ki Hollandiában. A díjat a holland hivatásos labdarúgók szavazatai alapján ítélik oda, akik az első (Eredivisie) és a másod (Eerste Divisie) osztályban játszanak.

1997-ig ez egyéves díj volt, a jutalmat a labdarúgó szezon végén adományozták oda. 2006-ban a kitüntetést összevonták az Aranycipő (Gouden Schoen) elismeréssel, amit 1982 óta osztott ki a holland napilap, a De Telegraaf, és a holland labdarúgó magazin, a Voetbal International.

Az év hollandiai labdarúgó tehetsége (Nederlands Voetbal Talent van het Jaar) díjat Hollandiában 1984 óta adományozták oda a 21 éven aluli labdarúgóknak. A díjat 2003-ban átnevezték Johan Cruijff Prijs-ra.

Az év holland labdarúgója

Holland Aranycipő győztesek

Az év hollandiai labdarúgó tehetsége

Az év hollandiai kapusa

Jegyzetek 
 RSSSF

Holland